

Repubblica Ceca 
 Dobrohošť, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale

Slovacchia 
 Dobrohošť, comune del distretto di Dunajská Streda, nella regione di Trnava